69 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 69 Dywizja Piechoty (III Rzesza)